Meriweather steht für:
 Meriweather Plantation, historisches Plantation house in Glenelg, Howard County, Maryland, Vereinigte Staaten

Meriweather ist der Familienname folgender Personen:
 Brandon Meriweather (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joe Meriweather (* 1953), US-amerikanischer Basketballspieler
 Keith Meriweather, US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman

Siehe auch:
 Meriwether